Мильс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. 
. Официальный код  —  70329.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Ханзер (AKM) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

Примечания

Ссылки

 Официальная страница 

Общины Тироля